Holbek ist der Familienname folgender Personen:

 Bengt Holbek (1933–1992), dänischer Folklorist
 Cæcilia Holbek Trier (* 1953), dänische Schauspielerin, Regisseurin und Drehbuchautorin
 Geert Marinus Holbek (1826–1910), dänischer Generalmajor
 Hanne Holbek, dänische Schauspielerin
 Joachim Holbek, dänischer Schlagzeuger und Komponist
 Johannes Holbek (1872–1903), dänischer Maler und Zeichner 
 Ursula Holbek, dänische Schauspielerin